Лобанёв:

 Лобанёв, Александр (род. 1976) — латвийский футболист.
 Лобанёв, Валентин Анатольевич (род. 1971) — латвийский футболист.